Vaianesi – abitanti di Vaiano Cremasco
Vaianesi – abitanti di Vaiano